Gregorio Álvarez puede referirse a:

 Gregorio Conrado Álvarez Armellino (1925-2016), militar y dictador uruguayo;
 Gregorio Álvarez (1889-1986), historiador argentino.